En cómputo, la optimización es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia y el uso de los recursos disponibles (rendimiento).

La optimización se puede llevar a cabo básicamente en tres niveles diferentes:

optimización de hardware
optimización de redes
optimización de software

Optimización de computadoras